Голарре́на мя́гкая () — вид двудольных растений рода  семейства . Текущее название было впервые опубликовано в 1819 году с авторством Роберта Броуна в книге ботаников Йозефа Августа Шультеса и Иоганна Якоба Рёмера.

Распространение, описание 
Эндемик Шри-Ланки, распространённый главным образом в Центральной и Восточной провинциях.

Фанерофит. Кустарник или дерево, 4—15 метров высотой. Ствол 5—20 см в диаметре. Кора гладкая, беловатая. Листья узкоэллиптической формы, тупые или заострённые. Соцветие — венчик с зелёными чашелистиками. Плоды — от серых до тёмно-коричневых.

Значение 
Культивируется в Кот-д’Ивуаре.

Кора голаррены мягкой — источник стероидных алколоидов.

Синонимика 
Синонимичное название — Carissa mitis Vahl.

Примечания 

Флора Азии
Эндемики Шри-Ланки
Лекарственные растения
Кутровые